Sengie ima više značenja:
 Sengie, Torino
 Sengie, Verona